The War to End All Wars () — десятый студийный альбом шведской пауэр-метал-группы Sabaton, который вышел 4 марта 2022 года на лейбле Nuclear Blast. Альбом является концептуальным и, как и предыдущий альбом The Great War, целиком посвящён Первой мировой войне. Группа также объявила, что после релиза отправится в поддержку пластинки в пятинедельный европейский тур под названием The Tour To End All Tours вместе с группами The Hu и Lordi. В этом же году появилась и симфоническая версия альбома под названием The Symphony to End All Wars ().

Список композиций

Участники записи 
 Йоаким Броден — вокал
 Пэр Сундстрём — бас-гитара
 Крис Рёланд — гитара
 Томми Юханссон — гитара
 Ханнес Ван Дал — ударные

Чарты

Примечания

Комментарии

Ссылки